

Хрусциці () — село в гміні Добжень-Велькі Опольського повіту Опольського воєводства
 Хрусциці () — село в гміні Піньчув Піньчовського повіту Свентокшиського воєводства